Wimbledon 2022 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 20–23 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2022
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn